Abdel Bounane est un entrepreneur français. Il a fondé le magazine Amusement, il est aujourd'hui président de Bright, producteur de contenus digitaux interactifs. Classé parmi les 100 personnes qui réinventent la culture selon Les Inrocks, et la "manière dont on perçoit le monde du jeu" par WIRED, il a créé plusieurs entreprises liées à la création et au digital.

Bright 
En 2015, il lance Bright, plateforme d'art numérique pour les marques, les espaces publics et les villes. La plateforme a été remarquée comme étant l'une des rares initiatives à proposer un business model à l'art numérique.

En 2019, Bright se concentre sur les contenus et expériences digitales : contenus et infographies 3D, sites immersifs, réalité augmentée et virtuelle, jeux-vidéo.

En 2020 Bright co-produit "Prisme7", le premier jeu-vidéo du Centre Pompidou, ainsi que "Unpresidential !", jeu vidéo de combat parodique opposant les candidats à l'élection américaine Donald Trump et Joe Biden.

Amusement magazine 
Il a  fondé Amusement, magazine lifestyle consacré aux cultures du numérique de 2008 à 2013.

Ce magazine consacré aux jeux vidéo et à la culture numérique trimestriel a été remarqué pour son traitement novateur de ces domaines.

En 2008, Amusement lance le premier magazine connecté à Internet grâce à une puce NFC, donnant accès à 5 œuvres numériques.

Le magazine a produit plusieurs initiatives liées, telles Amuse Me (service de création de jeu vidéo sur-mesure), Amusement Gallery (concept-store de La Gaité Lyrique), et AMSMNT (agence de contenus créatifs pour les marques) ayant remporté plusieurs prix.

Chroniques 
Il réalise régulièrement des chroniques sur les cultures numériques pour la télévision, radio et presse. Depuis 2014 il présente "L'année du web" sur CANAL+. 

L'OBS, Numéro, presse généraliste...

De 2013 à 2021 : chroniques numérique et société

France Culture

De 2009 à 2010 : chroniques Jeux vidéo et société sur « Minuit 10 » produit par Laurent Goumarre.

CANAL+

De 2010 à 2013 : chroniques numérique et société sur Canal+ (La Matinale) avec Maitena Biraben.

de 2010 a 2011 : chroniques numérique et politique  pour « Un autre midi » avec Victor Robert

de 2014 à 2015 : chroniques numériques et culture pour "Clique" avec Mouloud Achour

de 2012 à 2015 : chroniques création digitale pour "L'œil de links" et "L'année du web créatif" 

de 2010 à 2016 il a écrit aussi régulièrement pour les magazines L’OBS et GQ.

Liens Externes 
Bright

Jeu-Vidéo Prisme7

Références 

Éditeur français
Journaliste de jeu vidéo